Primera División 1956 – edizione della competizione di calcio maschile argentina
 Primera División 1956 – edizione della competizione di calcio maschile venezuelana